Catherine Britt — четвертий студійний альбом австралійської співачки Кетрін Брітт. В Австралії вийшов 28 травня 2010.

Список пісень

Чарти

Альбом

Сингли

Примітки

Посилання 
 Кліп Can't Change a Thing 
 Кліп Sweet Emmylou
 Кліп I Want You Back 

Альбоми Кетрін Брітт
Альбоми RCA Records Nashville